Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1959)
 Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1960)
 Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1960/1961)
 Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1961/1962)
 Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1962/1963)
 Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1963/1964)
 Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1964/1965)
 Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1965/1966)
 Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1973/1974)
 Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1974/1975)
 Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1975/1976)

Zobacz też 
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce